Снельман — фамилия. Известные носители:

 Снельман, Рут (1894—1976) — финская актриса.
 Снельман, Юхан Вильгельм (1806—1881) — российский и финский философ, писатель, журналист, общественный и государственный деятель.